Bülent Bahar (* 23. August 1977 in Balıkesir) ist ein türkischer Backgammon-Spieler.

Leben 

Bülent Bahar erlernte das Backgammon-Spiel von Verwandten im Alter von etwa 13 Jahren. Von Beruf ist er Netzwerktechniker. Auf professioneller Ebene spielt er seit etwa drei Jahren. Er lebt derzeit in Istanbul und ist bislang unverheiratet.

Erfolge 
 mehrfach zweiter Platz in der türkischen Backgammon-Liga
 Sieger des TBGT SUPER FINAL 2018

Weblinks 
 http://www.ibgdb.com/bulent_bahar.htm

Einzelnachweise 

Backgammonspieler
Türke
Geboren 1977
Mann